Кенни Уокер:
 Уокер, Кенни (род. 1964) — американский баскетболист, выступал в НБА.
 Уокер, Кенни (род. 1967) — игрок в американский футбол, выступал в НФЛ.
 Уокер, Кенни (род. 1988) — американский футболист, выступает в МЛС.